Бурлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурлово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бурлово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.